Пові́тряна вулиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Повітряна вулиця — вулиця в Івано-Франківську.
 Повітряна вулиця — вулиця у Львові.
 Повітряна вулиця — вулиця в Ужгороді.

Вулиці